Division 1 i fotboll för damer 2010 bestod av två serier med vardera 12 lag i varje som spelades mellan den 17 april och 16 oktober (södra) respektive 17 oktober (norra) 2010. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 22 matcher där en seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De två seriesegrarna, Piteå IF i Div 1 Norra och Dalsjöfors GoIF i Div 1 Södra, kvalificerade för Damallsvenskan 2011, medan de tre sista i varje serie flyttas ner till division 2.

Serier

Norra

Södra

Kvalspel
Under oktober 2010 spelade de nio lagen som vann varsin Division 2-serie kvalspel till Division 1. Lagen var indelade i tre grupper med tre lag i varje, där de mötte varandra en gång var. De två bästa lagen i varje kvalgrupp kvalificerade sig för Division 1 2011.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Se även
 Damallsvenskan 2010

Externa länkar 
 Spelprogram 2010 för Div 1 Norra på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2010 för Div 1 Södra på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2010
2010
Fotbollssäsongen 2010